De UEFA Cupfinale van het seizoen 1997/98 is de 27e finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. Het duel ging door op 6 mei 1998 in het Parc des Princes in Parijs. Het is de eerste finale die niet over twee wedstrijden werd gespeeld. Er stonden net als 1990, '91 en '95 twee Italiaanse clubs in de finale. Internazionale, dat een jaar eerder de finale had verloren, nam het op tegen Lazio Roma. De Milanezen haalden het met 3-0 van de Romeinen.

Wedstrijdverslag
De score werd na reeds 5 minuten geopend door de Chileen Iván Zamorano, die in 1997 ook al had gescoord in de finale tegen FC Schalke 04. Inter was het betere team en diepte de voorsprong na de rust uit. Javier Zanetti maakte de 2-0 en zag hoe sterspeler Ronaldo voor de eindscore zorgde. Ronalde ontsnapte aan de buitenspelval van Lazio en mocht alleen op doelman Luca Marchegiani afstormen. Met een schijnbeweging zette hij de keeper in de wind om vervolgens de 3-0 in het lege doel te trappen. In het slot liep zowel Taribo West als Matías Almeyda nog tegen een rode kaart aan.

Wedstrijddetails

Externe link
RSSSF UEFA Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1998
Europacupvoetbal 1997/98
FC Internazionale Milano
SS Lazio
Voetbal in Frankrijk
Sportevenement in Parijs